AES je lahko:
 Advanced Encryption Standard, šifrirni standard
 Acta ecclesiastica Sloveniae, znanstvena publikacija
 AES Corporation, podjetje Fortune-1000

Glej tudi 
 aes ()